Список населённых пунктов Торжокского района Тверской области.

Примечания 

Торжокский